Llano Blanco kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Llano Blanco, Sonora, ort, 
 Llano Blanco, Hidalgo, ort, Zimapán, 
 Llano Blanco, Querétaro Arteaga, ort, Cadereyta de Montes, 
 Llano Blanco, Guanajuato, ort, Santa Catarina, 

Robotskapade Mexikoförgreningar